Kapitan ou Капитан est un terme militaire russe, qui peut également être employé dans d'autres contextes.

Grade 
 Kapitan, grade militaire de l'armée russe
 Kapitan 1-go ranga, capitaine de  dans la marine russe et les flottes l'ayant précédée ;
 Kapitan 2-go ranga, capitaine de  dans les mêmes corps d'armées ;
 Kapitan 3-go ranga, capitaine de  dans les mêmes corps d'armées.

Sport 
 Kapitan Stoupino, un club de hockey russe.

Voir aussi